Кня́зе-Влади́мирская це́рковь (также Це́рковь свято́го равноапо́стольного кня́зя Влади́мира, Литви́нцевская це́рковь, Бе́лая це́рковь) — православный храм, расположенный в городе Иркутске на Каштаковской улице.

15 июля 1888 года, в честь 900-летия Крещения Руси, на средства иркутского купца В. А. Литвинцева была заложена каменная Князе-Владимирская церковь. Проект церкви был составлен иркутским архитектором В. А. Кудельским. В 1903 году был учреждён мужской Князе-Владимирский монастырь.

В 1922 году монастырь был закрыт. В 1990-х годах Князе-Владимирский монастырь с храмом и постройками был возвращён Иркутской епархии.

Литература 
 Калинина И. В. Культовое православное зодчество // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 410—411. — 448 с. — 5000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII — начало XX века: Научно-справочное издание. — М.: Галарт, 2000. — С. 58—59, 103—104. — 496 с. — 5000 экз. — 

Достопримечательности Иркутска
Памятники архитектуры Иркутска
Владимирская церковь
Иркутск
Иркутск
Храмы, построенные в 1895 году в России
Иркутск